Ни́хар () — комарка в Испании, входит в провинцию Альмерия в автономном сообществе Андалусия. Занимает площадь 601 км². Население — 28242 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции −32 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Níjar
 Níjar

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии